

Patronyme 

 Alice Lavigne (1856-1909), comédienne française ;
 Anatole Loquin alias Paul Lavigne (1834-1903), écrivain et musicographe français ;
 Alexis Lavigne (1812-1886), créateur de mode français, inventeur du mètre ruban ;
 Antoine-Joseph Lavigne (1816-1886), hautboïste français ;
 Avril Lavigne (1984-), chanteuse franco-canadienne ;
 Benoît Lavigne (1972-), metteur en scène français ;
  ;
 Charles Lavigne (1944-2005), architecte français connu pour la réalisation de ponts ;
 Charles-Louis Lavigne (1840-1913), prêtre jésuite français, évêque de Trincomalee (Sri Lanka) ;
 Christophe Lavigne (1971-), rameur d'aviron handisport français ;
 Cynthia Lavigne (1984-), actrice pornographique française ;
 Élie Lavigne (1907-), prêtre déporté ;
 Émery Lavigne né Tessier (1859-1902), pianiste, organiste, compositeur et professeur de musique québécois, frère d'Ernest Lavigne ;
 Ernest Lavigne (1845-1881), normalien, professeur de philosophie, historien de l'anarchisme russe, fondateur du journal La Néva, rédacteur en chef du journal La Liberté et auteur de Le roman d'une nihiliste ;
 Ernest Lavigne (1851-1909), musicien, chef d'orchestre, éditeur et gestionnaire québécois, frère de Émery Lavigne ;
 Étienne Lavigne (1813-1895), homme politique français ;
 François Lavigne (1942-2001), joueur de bowling canadien ;
 Ginette Lavigne, réalisatrice française de documentaires ;
 Henri Lavigne-Delville (1915-2004), général de brigade français ;
 Hubert Lavigne (1818-1882), sculpteur statuaire et graveur français ;
 Jacques Lavigne (1919-1999), philosophe canadien ;
 Jacques Lavigne (1920-1982), homme politique français ;
 Jacques Lavigne (1937-), peintre français ;
 Jean Lavigne (19??-), personnalité française du monde des affaires ;
 Jean Lavigne (1894-1926), joueur international français de rugby à XV ;
 Jenny Lavigne (1985-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Jules Lavigne (1901-1957), footballeur belge ;
 Kid Lavigne (1869-1928), boxeur américain ;
 Laurent Lavigne (1935-2017), député, enseignant et agriculteur québécois ;
 Philippe Lavigne (1965-), général de l'armée de l’air française, chef d'état-major de l'armée de l'air ;
 Marguerite Lavigne (1878-1921), comédienne française, fille d'Alice Lavigne ;
 Maryse Bergé-Lavigne (1941-), femme politique française ;
 Maurice Lavigne (1930-2017), coureur cycliste français ;
 Max Lavigne (1922-2008), haut fonctionnaire et préfet français ;
 Paul Lavigne-Delville (1866-1957), général de division français ;
 Philibert de Lavigne (v. 1690-1750), compositeur français ;
 Raymond Lavigne (1922-2014), journaliste, écrivain, résistant français ;
 Raymond Lavigne (1945-), sénateur canadien ;
 Raymond Lavigne (1851-1930), syndicaliste français ;
 Renan Lavigne (1974-), joueur et entraîneur français de squash ;
 Thomas Lavigne (1975-), architecte et ingénieur français, fils de Charles Lavigne ;
 Valentin Lavigne (1994-), footballeur français ;
 Yannick Lavigne (1975-), céiste français.

Toponymie 

 Rivière Lavigne, un affluent de la Rivière L'Assomption, coulant dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.